Stockem kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Stockem, Luxemburg, Diekirch,

Tyskland 

 Stockem, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,